Арташат:

 Арташат — город в Армении, административный центр области Арарат.
 Арташат — станция Южно-Кавказской железной дороги.
 «Арташат» — название армянского футбольного клуба «Двин» из Арташата в 1992—1995 годах.